Brad Wright (n. 1961), produttore cinematografico statunitense
 Bradley William Wright (n. 1962), cestista statunitense